У Немирівському районі Вінницької області під обліком перебуває 219 пам'яток археології.

Джерело 
Пам'ятки Вінницької області

Немирівський район
Немирівського району